Karolina Kochaniak (ur. 5 lipca 1995 w Szczecinie) – polska piłkarka ręczna, rozgrywająca, aktualnie reprezentująca barwy superligowego MKS Zagłębia Lubin.

Kariera sportowa 
Jest wychowanką klubu MKS Kusy Szczecin, w 2014 roku podpisała kontrakt z Pogonią Szczecin z którą święciła swoje największe sukcesy. Progres formy widoczny nie tylko w ligowych meczach, ale również w europejskich pucharach przełożył się na liczne powołania do reprezentacji Polski juniorek i młodzieżowej. W 2017 roku zadebiutowała w nowo utworzonej reprezentacji Polski B.

W czerwcu 2018 roku otrzymała powołanie na akademickie mistrzostwach świata w piłce ręcznej kobiet, które odbyły się w chorwackiej Rijece, jednak z uwagi na kontuzję ręki, ostatecznie nie wzięła udziału w imprezie, Polska zajęła wówczas 4 miejsce.

W grudniu 2018 wzięła udział w Mistrzostwach Europy w Piłce Ręcznej Kobiet. W lipcu 2019 roku wraz z Wyższą Szkołą Społeczno-Przyrodniczą w Lublinie zdobyła złoto w Akademickich Mistrzostwach Europy w piłce ręcznej kobiet.

W sezonie 2019/2020 reprezentowała barwy MKS Perły Lublin. 5 października 2019 roku zaliczyła swój debiut w Lidze Mistrzyń, w wyjazdowym spotkaniu przeciwko Rostov-Don wpisała się czterokrotnie na listę strzelczyń. Z drużyną z Lublina w sezonie 2019/2020 zdobyła swój pierwszy złoty medal w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski (rozgrywki zostały skrócone z powodu pandemii COVID-19).

Od sezonu 2020/2021 reprezentuje barwy Zagłębia Lubin. W grudniu 2020 wystąpiła na mistrzostwach Europy, w listopadzie 2022 na mistrzostwach Europy.

Sukcesy 
 Indywidualne
 Wielokrotnie wybierana do "Najlepszej siódemki kolejki" według portalu sportowefakty.pl

 Klubowe

SPR Pogoń Szczecin 
 Mistrzostwa Polski:
  2016
  2015
 Puchar Polski:
  2016, 2018, 2019
  2014, 2015
 Challenge Cup:
  2015, 2019

MKS Lublin 
 Mistrzostwa Polski:
  2020

MKS Zagłębie Lubin 
 Mistrzostwa Polski:
  2021, 2022
  2020
 Puchar Polski:
  2021
  2022

Reprezentacja 
 Akademickie Mistrzostwa Europy:
  2019

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Piłkarki ręczne Pogoni Szczecin
Polskie piłkarki ręczne
Ludzie urodzeni w Szczecinie
Urodzeni w 1995